H88 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Hope Observatory, di Belcamp